Hewitt kan som auktorsförkortning betyda:

 John Hewitt
 Florence Ellen Hewitt

Robotskapade auktorsförkortningar